Luciana hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España 
 Luciana, localidad en Ciudad Real, Castilla-La Mancha;

Ficción 
 Luciana y Nicolás (2003), telenovela peruana.

Personas 
 Luciana (1942 -), cantante argentina.
 Luciana Caporaso(1977 -), cantante británica.
 Luciana Aymar (1977 -), jugadora de hockey sobre césped argentina.
 Luciana Salazar (1980 -), actriz, conductora, cantante argentina.
 Luciana Echeverría (1991-), actriz, modelo, cantante y presentadora de televisión chilena.
 Luciana León (1980-), abogada y política peruana.
 Luciana Sandoval (1980-),  presentadora, locutora y modelo salvadoreña.
 Luciana Costa (1978-), piragüismo brasileña. 

Nombres latinos
Nombres femeninos